Ишмаков — фамилия.

 Ишмаков, Вадим Олегович (род. 1979) — украинский футболист.
 Ишмаков, Ринат Ахтямович (род. 1979) — киргизский и российский футболист.